Stéphane Goël (1965-), cinéaste, réalisateur et producteur suisse ;
 Véronique Goël (1951-), artiste, cinéaste et plasticienne suisse.

Voir aussi 
 Goële (homonymie)